Antu ist:
 ein anderes Wort für die mesopotamische Gottheit Aja/Aia, siehe Aja (Mythologie)
 der Kreis Antu (Yanbian) (安图县) des Autonomen Bezirks Yanbian der Koreaner in der chinesischen Provinz Jilin
 ein Teleskop des Very Large Telescope
 die Bezeichnung für die chemische Verbindung Alpha-Naphthylthioharnstoff